Tom Ellis (journalist) (1932-2019), een Amerikaanse journalist
 Tom Ellis (acteur) (1978), een Welsh acteur